REM або Rem:

 REM (скорочення від ) — фаза швидкого сну;
 R.E.M. — американський рок-гурт;
 rem (скорочення від ) — англомовне означення біологічного еквівалента рентгена (Бера) — позасистемної одиниці вимірювання еквівалентної дози іонізаційного випромінювання;
 Rém — населений пункт в Угорщині, розташований поблизу міста Бая;
 3739 Rem — астероїд головного поясу, відкритий 8 вересня 1977 року;
 REM (скорочення від  — примітка, зауваження) — оператор коментаря у деяких мовах програмування (BASIC) та команда коментаря у пакетних файлах деяких операційних систем (MS-DOS та Microsoft Windows).

Див. також 
Рем